Jacek Lenartowicz (1961-2004) – polski perkusista
 Jacek Lenartowicz (ur. 1960) – polski aktor